Andgölen kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Andgölen (Tvings socken, Blekinge), sjö i Karlskrona kommun,  (3 ha)
Andgölen (Skillingsmåla, Tvings socken, Blekinge), sjö i Karlskrona kommun, 
Andgölen (Mörlunda socken, Småland), sjö i Hultsfreds kommun, 
Andgölen (Södra Vi socken, Småland), sjö i Vimmerby kommun,  (6,51 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn